Warrior (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Rainbow Warrior, vaixell insígnia de l'ONG Greenpeace.
 Xena: Warrior Princess, sèrie de televisió coproduïda a Nova Zelanda i Estats Units.
 Rogue Warrior: Black Razor, videojoc desenvolupat per Zombie Studios i publicat per Bethesda Softworks.
 Warrior (grup de música), grup de heavy metal dels Estats Units.
 Warrior (IFV), model britànic de vehicle de combat d'infanteria.
 Warrior (pel·lícula del 2006), pel·lícula del 2006 protagonitzada per Mel Gibson
 Warrior (pel·lícula del 2011), pel·lícula del 2011 protagonitzada per Nick Nolte